Kerner se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Anton Kerner von Marilaun
 Josef Kerner